Bornsen (Saksen-Anhalt)
 Börnsen (Sleeswijk-Holstein)